Ли На — победительница соревнований.

Франческа Скьявоне защищала свой прошлогодний титул в качестве пятой ракетки турнира и вновь дошла до финала.

Общая информация 
Среди сеяных теннисисток впервые за долгое время не было ни одного игрока, представляющего США. Больше всего игроков в посеве представляла Россию (7).

В 10й раз подряд финал продолжался два сета и во второй раз подряд о втором сете игрался тай-брейк.

Впервые с 2004 года первая ракетка турнира не выходит в четвёртый круг (тогда Жюстин Энен проиграла на раунд быстрее).

Впервые с 1976 года никого из первой четвёрки посева нет в полуфинале, а в четвертьфинал пробивается лишь одна. Впервые с 2006 года из первой четвёрки посева в четвертьфинал пробивается лишь одна.

Посев 

  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Ким Клейстерс (Второй раунд)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне  (Финал)
  Ли На '(Титул)
  Мария Шарапова (Полуфинал) 
  Саманта Стосур (Третий раунд)  Петра Квитова (Четвертый раунд)
  Елена Янкович (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Четвертый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)  Андреа Петкович (Четвертьфинал)
  Кайя Канепи (Третий раунд)

<ol start="17">
 Юлия Гёргес (Третий раунд)
 Флавия Пеннетта (Первый раунд)
 Шахар Пеер (Первый раунд)
 Ана Иванович (Первый раунд)
 Янина Викмайер (Третий раунд)
 Доминика Цибулкова (Первый раунд)
 Алиса Клейбанова (снялась из-за болезни)
 Ярмила Гайдошова (Третий раунд)
 Мария Кириленко ''(Четвертый раунд)
 Надежда Петрова (Первый раунд)
 Александра Дулгеру (Второй раунд)
 Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
 Пэн Шуай (Третий раунд, отказ)
 Роберта Винчи (Третий раунд)
 Клара Закопалова (Первый раунд)
 Цветана Пиронкова (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кейси Деллакква (Первый раунд)
  Ирина Фалькони (Первый раунд)
  Оливия Санчес (Первый раунд)
  Стефани Форетц Гакон (Первый раунд)
  Ирина Бремон (Второй раунд)

<ol start="6">
 Полин Пармантье (Второй раунд)
 Каролин Гарсия (Второй раунд)
 Кристина Младенович (Первый раунд)
 Виктория Кутузова (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Александра Возняк (Второй раунд)
  Ольга Говорцова (Второй раунд)
  Сабина Лисицки (Второй раунд)
  Нурия Льягостера Вивес (Третий раунд)
  Мона Бартель (Второй раунд)
  Сильвия Солер Эспиноса (Второй раунд)
  Слоан Стивенс ''(Первый раунд)

<ol start="8">
 Хезер Уотсон ''(Второй раунд)
 Элени Данилиду ''(Первый раунд)
 Чжань Юнжань ''(Третий раунд)
 Коринна Дентони ''(Первый раунд)
 Марина Эракович ''(Первый раунд)
 Анастасия Пивоварова (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Карла Суарес Наварро
  Алиса Клейбанова (Болезнь)
  Анна Чакветадзе

<ol start="4">
<li> Винус Уильямс (Травма бедра)
<li> Серена Уильямс (Тромбоэмболия лёгочной артерии)
<li> Тамарин Танасугарн

Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Пэн Шуай (Третий раунд)

<ol start="2">
<li> Хисела Дулко (Четвёртый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые